

Astronomia
 16444 Godefroy – asteroide della fascia principale
 Cratere Godefroy – cratere sulla superficie di Giapeto

Onomastica
 Godefroy – variante del nome proprio di persona Goffredo

Persone
 Charles Godefroy – aviatore francese
 Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne – nobile francese
 Denis Godefroy – giurista francese
 Denis Godefroy – storico francese
 Jacques Godefroy – giurista e politico svizzero
 Théodore Godefroy – storico francese